Iranduba kan syfta på:

Brasilien 

 Iranduba (kommun), Amazonas, 
 Iranduba (ort), Amazonas,